Сергей Мамедов:
 Мамедов, Сергей Александрович (1967—2011) — украинский криминальный авторитет, был наиболее влиятельным в стране из числа «воров в законе».
 Мамедов, Сергей Валерьевич (род. 1972) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Самарской области.